Monkey Business pode se referir a:

 Monkey Business (1931), filme de 1931 dos Irmãos Marx, comediantes norte-americanos;
 Monkey Business (1952), filme de 1952 com Cary Grant, Ginger Rogers e Marilyn Monroe;
 Monkey Business (álbum), álbum de 2005 da banda norte-americana Black Eyed Peas;
 "Monkey Business" (canção), canção de 1991 da banda norte-americana Skid Row;
 Too Much Monkey Business, canção de Chuck Berry, regravada por Elvis Presley, Beatles e Yardbirds

Desambiguação